Das Legg Mason Tennis Classic 2001 war ein Tennisturnier, welches vom 13. bis 19. August 2001 in Washington, D.C. stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2001 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Indianapolis die RCA Championships gespielt, welche genau wie das Legg Mason Tennis Classic zur Kategorie der ATP International Series Gold zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Spanier Àlex Corretja, der dieses Jahr als Setzlistenzweiter im Achtelfinale ausschied. Der Neunte der Setzliste Andy Roddick gewann das Turnier durch eine Finalsieg über Sjeng Schalken (Nr. 9 der Setzliste) in zwei Sätzen. Es war Roddicks dritter Erfolg in dieser Saison und der dritte seiner Karriere.
Vorjahressieger im Doppel waren Alex O’Brien und Jared Palmer, die nicht erneut zusammen antraten; nur O’Brien spielte beim Turnier und schied in der ersten Runde aus. Im Finale setzten sich Martin Damm und David Prinosil gegen die Zwillinge Bob und Mike Bryan durch und gewannen ihren zweiten gemeinsamen Titel. Für Damm war das der 19. Doppelerfolg, für Prinosil der 9. Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 28 Paaren.  Die ersten acht gesetzten Spieler im Einzel bzw. ersten vier gesetzten Paarungen im Doppel bekamen ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 700.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 800.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2001
Tennisturnier in Washington, D.C.